Stinjano ima više značenja:
 Stinjano (Fođa)
 Stinjano (Luka)
 Stinjano (Pistoja)
 Stinjano (Ređo di Kalabrija)